grzywak (Lophiomys) – rodzaj ssaka z podrodziny grzywaków (Lophiomyinae) w obrębie rodziny myszowatych (Muridae). 
 Andrzej Grzywak (1931-2016) – polski uczony, automatyk, informatyk.